Andes, starożytna wieś, tradycyjnie miejsce urodzin Wergiliusza, obecnie leży w granicach Virgilio w Lombardii

Stany Zjednoczone 
 Andes – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Andes – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Andes (ang. Andes Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware

Kolumbia 
 Andes – miejscowość i gmina w departamencie Antioquia